Alejandro Serrano Aguilar puede referirse aː

 Alejandro Serrano Aguilar, exalcalde de Cuenca y exvicepresidente de la república de Ecuador.
 Estadio Alejandro Serrano Aguilar, escenario deportivo municipal de Cuenca (Ecuador) donde juega como local el Club Deportivo Cuenca.